

Новобратське — село, Буландинський район, Акмолинська область

Новобратське — село, Житомирська область, Коростенський район
 Новобратське — село, Херсонська область, Бериславський район (до 2020 року — Високопільський район)